"Wretches and Kings" é uma canção da banda americana de rock Linkin Park. É a décima faixa do quarto álbum de estúdio da banda, A Thousand Suns. A canção é um single promocional, foi escrita pela banda, produzido por Mike Shinoda e co-produzido por Rick Rubin.

"Wretches and Kings" está no "Linkin Park Track Pack" para download no game: Guitar Hero: Warriors of Rock. A canção foi usada na EA em sequência de abertura do MMA.

Contexto 
Em consonância com o tema do álbum, o tema da música é sobre rebelião contra o governo e aqueles em cargos de poder. A música começa com uma amostra do endereço de discurso "colocar seus corpos sobre as engrenagens", dado por Mario Savio, uma figura-chave no Berkeley Free Speech Movement, no Sproul Hall, Universidade da Califórnia, Berkeley em 2 de dezembro de 1964.
As letras trazem alguns traços de um comentário sobre os abusos dos poderosos. Os vocais de Shinoda são destinados a vocalizar a raiva sentida pelos oprimidos. No vocal da linha de Chester "nós, os animais, assumimos o controle", evoca o levante de indivíduos comuns contra os que estão no poder. A primeira linha, "descarga de aço, golpe final", é uma premissa prematória do conflito que vem, em que todas as apostas estão desligadas e nenhuma consideração pelas consequências são concedidas por mais tempo.

Promoção 
"Wretches and Kings" apresenta "Bodies upon the gears" ou "Operation of the Machine". O single promocional foi ouvido pela primeira vez no site oficial da banda e foi divulgado no Noisecreep. O ritmo da música foi ajustado para 90 BPM. A música também foi lançada para os álbuns como   A Thousand Suns +  como a versão ao vivo e It's The Bootleg, Muthafuckas! Volume 3: Fire Walk With Me como um remix.

Ligações externas 
Letra da canção

Canções gravadas por Linkin Park
Singles de 2010